Васи́ль Вороно́вський (1895, Гумниська — ?) — український військовик, громадський діяч.

Короткий життєпис 
Учасник Першої світової війни в складі австро-угорської армії, поранений. В часі постання ЗУНР зголосився до участі, поручник Української Галицької Армії, воював у Львові.

В 1922—1925 — студент історичного факультету таємного українського університету у Львові.

Засновник та опікун куреня ім. Йосифа Боцяна в Буську. Організовував численні осередки товариства «Відродження», створював гуртки художньої самодіяльності, ставив національно-патріотичні п'єси.

В 1922—1937 роках — секретар «Просвіти» у Буську, з 1938 p. — в просвітницькому осередку у Глинянах.

Завдяки йому за часів Польщі збережено церкву Святого Онуфрія у Буську (зведена 1680 року) — тодішня влада намагалася її знести, Вороновський церкву оберігав, і коли вона була зачинена, доглядав за нею та прибирав.

На початку квітня 1940 заарештований — за активну діяльність у «Просвіті», вивезений на заслання, опинився в Хіві Узбецької РСР.

Після Другої світової війни отримав дозвіл повернутися, вчителював в тодішньому Новомилятинському районі. З 1946 по 1950 рік змушено змінив 5 шкіл у 4 районах, до кінця життя на ньому була радянська печатка «неблагонадійного».

Написав історичні дослідження свого села Гумниська, ненадруковані в часі радянської влади.

Вшанування пам'яті 
В Буську є вулиця імені Василя Вороновського.

Джерела та література 
 Савчин І. Буськ у вирі століть. — Львів, 1996.
 Список-каталог ЦДІАЛ.— Львів.— т. 1.
 Пласт
 Василь Вороновський — дослідник, громадський діяч, патріот і сотник УГА. Біографічний нарис 

Уродженці Гумниськ (Буський район)
Вояки армії Австро-Угорщини
Австро-Угорські військовики Першої світової війни
Діячі «Просвіти»
Репресовані в СРСР
Персоналії:Буськ
Персоналії:Глиняни
Люди, на честь яких названі вулиці